

Film
Love and Money – cortometraggio del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
Love and Money – cortometraggio del 1915 diretto da Carroll Fleming
Per amore e per denaro (Love and Money) – film del 1982 diretto da James Toback

Musica 
Love and Money – gruppo pop scozzese
Love and Money – album di Eddie Money del 1995